In 2016 werd de derde editie van de Copa Verde gespeeld. De competitie werd gespeeld van 6 februari tot 10 mei. De winnaar mag deelnemen aan de Copa do Brasil 2017. Paysandu werd kampioen.

Het opzet werd gewijzigd ten opzichte van de vorige editie. Ook de staat Goiás mocht deelnemen aan de competitie. Voorheen werd enkel gekeken naar de kampioenen en soms vicekampioenen uit de staatscompetities, maar dit jaar werden er ook vier plaatsen toegekend als clubs die hoog genoeg stonden op de ranking van de voetbalbond, ongeacht hun prestatie in het staatskampioenschap.

Deelnemers

Voorronde
De wedstrijden worden gespeeld tussen 6 februari en drie maart. 

 (1): Águia de Marabá werd uitgesloten omdat het een niet-speelgerechtigde speler opgesteld had, nadat het al de heenwedstrijd gespeeld had tegen Paysandu in de tweede ronde. Fast Clube nam de plaats van de club in.

Knock-outfase

 (1): Genus werd uitgesloten omdat het een niet-speelgerechtigde speler opgesteld had. 
Details finale

Braziliaans competitievoetbal 2016
Copa Verde